Дуб лузитанский () — растение семейства Буковые, вид рода Дуб, произрастающее на Балканах, в Малой Азии и Иране.

Биологическое описание 
Это — древовидный кустарник или небольшое дерево.

Сырьё 
Используемым сырьём служат так называемые «турецкие галлы», собираемые в осеннее время. Свежесобранные галлы зелёные, мягкие, сочные, шаровидно-шишковатой формы. После высушивания они становятся серыми, твёрдыми и тонущими в воде. Они могут достигать до 1,5 см в диаметре.

Химический состав 
Галлы этого растения содержат 50-60 % (иногда до 80 %) галотанина, представляющего собой пентадигаллоилглюкозу. Кроме него там содержится также свободная галловая кислота, сахар, крахмал, смола.

Использование 
Галлы являются промышленным сырьём для производства танина и его препаратов.

Примечания

Литература 
 
 Муравьёва Д. А. Фармакогнозия: — М.; Медицина, 1978, 656 с., с ил.

Ссылки 

лузитанский
Флора Евразии